El término Niso puede referirse a:
 En la mitología griega, Niso era rey de Megara, y uno de los cuatro hijos de Pandión II, rey mítico de Atenas;
 Niso es también el nombre del hermano de Asio en la mitología griega;
 El nombre común de la planta Prunus domestica;
 NISO, acrónimo de la National Information Standards Organization.